An der Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft 1976 beteiligten sich 32 Nationalmannschaften, die in acht Gruppen eingeteilt wurden.

Wie bei allen Europameisterschaften zuvor, wurde auch diesmal der Gastgeber der Endrunde erst nach Ermittlung der vier Teilnehmer des Halbfinales erkoren; die Wahl fiel auf Jugoslawien.

Die Qualifikation wurde in den Jahren 1974 und 1975 ausgespielt. Es galt die Zweipunkteregel. Für einen Sieg gab es 2 Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt, für eine Niederlage 0 Punkte.

Die Gruppensieger spielten im Vorfeld der Finalrunde ein Viertelfinale mit Hin- und Rückspiel aus. Die Viertelfinalspiele fanden im April und Mai 1976 statt.

Gruppe 1 

Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 2 

Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 3 

Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 4 

Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 5 

Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 6 

Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 7 

Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 8 

Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Viertelfinale 
Die Hinspiele wurden am 24. April ausgetragen, die Rückspiele folgten am 22. Mai 1976.

|}

Siehe auch 
 Fußball-Europameisterschaft 1976

Weblinks 
 Die UEFA zu den Qualifikationsspielen (Vorrunde) der EM 1976

Qualifikation
1976
Fußballveranstaltung 1974
Fußballveranstaltung 1975
Fußballveranstaltung 1976